Dinotopia – luogo utopistico fittizio creato dall'immaginazione dell'autore e illustratore James Gurney
 Dinotopia – miniserie televisiva statunitense del 2002
 Dinotopia –  serie televisiva statunitense del 2002